Die Case Swedish Open 2007 fanden vom 8. bis 11. Februar 2007 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und wurde erstmals seit drei Jahren wieder ausgetragen.

Titelverteidiger der letzten Austragung in der Saison 2004 war Karim Darwish, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Im Endspiel gewann David Palmer gegen Alex Gough mit 12:10, 11:4  und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Christian Drakenberg einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2007